Ла Пуерта Кемада има више значења:

 Ла Пуерта Кемада (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пуерта Кемада (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику